Worrell peut être :

Patronyme 

 David Worrell (1978-), footballeur irlandais ;
 Eric Worrell (1924 - 1987), zoologiste herpétologiste et écrivain australien ;
 Sir Frank Mortimer Maglinne Worrell (1924-1967), joueur de cricket barbadien et sénateur jamaïcain ;
 John Ernst Worrell Keely (1837-1898), inventeur américain ;
 Kelsi Worrell (1994-), nageuse américaine ;
 Mark Robert Worrell (1983-), joueur de base-ball américain ;
 Peter Worrell (1977-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Todd Roland Worrell (1959-), joueur de base-ball américain.

Divers 
 Trophée Frank Worrell, série de tests-matchs de cricket jouée entre l'équipe d'Australie et l'équipe des Indes occidentales.

Prénom

Notes et références

Voir aussi 
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme irlandais